

Cinema 
 The Tunnel – film del 1935 diretto da Maurice Elvey
 The Tunnel – film del 2010 diretto da Jenna Cato Bas
 The Tunnel – film del 2011 diretto da Carlo Ledesma

Letteratura 
 The Tunnel – romanzo di William H. Gass del 1995

Televisione 
 The Tunnel – serie televisiva britannica del 2013